Хасин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 
 Хасин, Александр Семёнович (1951—2016) — российский шахматист, гроссмейстер (1996), заслуженный тренер России, международный арбитр.
 Хасин, Виктор Яковлевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Хасин, Геннадий Борисович (1935—2020) — советский футболист.
 Хасин, Герш Аронович (1918—1996) — советский и российский учёный-металлург, доктор технических наук, профессор.
 Хасин, Рувим Аронович (1914—?) — геолог, лауреат премии имени В. А. Обручева (1994).

См. также